Ричмонд-Хилл ():

Топонимы

Австралия 
  — населённый пункт в штате Квинсленд, Австралия.

Великобритания
 Ричмонд-Хилл (Лондон) — холм в Лондоне
 Ричмонд-Хилл (Западный Йоркшир) — район Лидса
 Ричмонд-Хилл (Борнмут)

Канада
 Ричмонд-Хилл — город в провинции Онтарио, Канада
 Ричмонд-Хилл (станция)
 Ричмонд-Хилл (избирательный участок)

Новая Зеландия
 Ричмонд-Хилл (Крайстчерч) — пригород Крайстчерча

США
 Ричмонд-Хилл (Калифорния) — нежилое поселение в округе Плумас
 Ричмонд-Хилл — город в округе Брайан
 Ричмонд-Хилл (Куинс) — район Куинса (Нью-Йорк)
 Ричмонд-Хилл (Манхэттен) — колониальное поместье на Манхэттене (Нью-Йорк)
 Ричмонд-Хилл (дорога) — главная транспортная артерия центрального Статен-Айленда (Нью-Йорк) 
 Ричмонд-Хилл (Ливингстон, Нью-Йорк) — историческое место, включённое в Реестр исторических мест США, расположенное в Ливингстоне (Колумбия (округ, Нью-Йорк))
 Ричмонд-Хилл — невключённая территория в округе Ядкин

Шри-Ланка
Ричмонд-Хилл (Галле) — холм в Галле

Другое
 SS Ричмонд-Хилл — грузовое судно, построенное в 1940 году компанией Counties Ship Management Co. Ltd.
 Ричмонд-Хилл — австралийская мыльная опера